Фабри́чный прое́зд — проезд, расположенный в Северо-Западном административном округе города Москвы на территории района Южное Тушино.

История 
Проезд получил своё название 26 августа 1960 года по расположению вблизи Тушинской чулочной фабрики.

Расположение 
Фабричный проезд, являясь продолжением улицы Василия Петушкова, проходит на северо-запад, пересекает по мосту реку Сходню и проходит до Окружной улицы, за которой продолжается как Светлогорский проезд.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Транспорт

Автобус 
 43: от улицы Василия Петушкова до Окружной улицы и обратно
 88: от улицы Василия Петушкова до Окружной улицы и обратно
 88к: от улицы Василия Петушкова до Окружной улицы и обратно
 777: от улицы Василия Петушкова до Окружной улицы и обратно

Железнодорожный транспорт 
 Платформа Трикотажная Рижского направления Московской железной дороги — юго-западнее проезда, между Волоколамским шоссе и Трикотажным проездом

Примечания 

Проезды Москвы